Katun je lahko:
 Katun Reževići (Črna gora)
 Katun, Aleksinac (Srbija)
 Katun, Vranje (Srbija)
 Katun, Hrvaška
 Katun, Črna gora